Por María de Hungría se conoce a:

 María de Hungría (1257-1323), reina consorte de Nápoles, esposa de Carlos II de Nápoles y Sicilia.
 María I de Hungría (c. 1371-1395), reina de Hungría desde 1382 hasta su muerte.
 María de Austria (1505-1558), hija de Felipe I de Castilla y Juana de Castilla, reina consorte de Hungría tras su matrimonio con Luis II de Hungría.